Saint-Cyprien steht für Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cyprien (Corrèze) im Département Corrèze
 Saint-Cyprien (Dordogne) im Département Dordogne
 Saint-Cyprien (Loire) im Département Loire
 Saint-Cyprien (Lot), ehemalige Gemeinde im Département Lot
 Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales, Internierungslager
 Saint-Cyprien-sur-Dourdou im Département Aveyron

Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Cyprien (Les Etchemins)
 Saint-Cyprien (Rivière-du-Loup)
 Saint-Cyprien-de-Lessard
 Saint-Cyprien-de-Napierville
 Saint-Cyprien-de-Wendover